Naajannguit bezeichnet:
 Naajannguit (Berg, Ilulissat) (Mågefjeld), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Naajannguit (Berg, Kangaatsiaq), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Naajannguit (Berg, Alluitsup Kangerlua), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Naajannguit (Berg, Sermersooq), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Naajannguit (Berg, Qaqortoq), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Naajannguit (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Naajannguit (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Naajannguit (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland